Korčák ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Korčák (* 1927), tschechischer Bildhauer und Keramiker
 Jakub Korčák (* 1961), tschechischer Theaterregisseur
 Jaromír Korčák (1895–1989), tschechischer Geograph, Demograph und Statistiker
 Josef Korčák (1921–2008), tschechoslowakischer Politiker (KPČ) 
 Miroslav Korčák (* 1956), slowakischer Keramiker
 Ondřej Korčák (* 1983), tschechischer Motorradfahrer
 Rostislav Korčák (1894–1984), tschechischer Journalist und Publizist
 Vladimír Korčák (1949–2012), tschechischer Dichter und Übersetzer

Korčak steht für:
 Korčak, slawischer Name von Mirini (Μηρηνη), griechischer Ort 
 Prag-Korčak-Gruppe, slawische Kultur

Siehe auch:
 Korczak
 Kortschak